Rutherglen peut désigner :
 Rutherglen, une ville écossaise ;
 Rutherglen, une circonscription du Parlement d'Écosse ;
 Rutherglen, une ville australienne.